Amda Seyon peut faire référence à plusieurs souverains éthiopiens :
 Amda  (1314-1344) ;
 Amda  (1488-1494) ;
 Amda Seyon, usurpateur ayant régné moins d'un mois en 1707.

Homonymie dynastique